Bordallo ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Bordallo (* 1933), US-amerikanische Politikerin
 Ricardo Bordallo (1927–1990), US-amerikanischer Gouverneur